ThunderCats Roar! – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Warner Bros. Animation. Jest to trzecia wersja animowanych przygód grupy ThunderCats.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 22 lutego 2020 na amerykańskim Cartoon Network. W Polsce serial zadebiutował 4 maja 2020 na antenie Cartoon Network.

20 listopada 2020 roku potwierdzono, że serial zakończy produkcję po pierwszym sezonie.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie Lion-O oraz grupy bohaterów ThunderCats – Pantro, Cheetarą, Tigrem, WilyKit i WilyKatem, którzy uciekli ze swojej rodzinnej planety Thundera i znaleźli schronienie na Trzeciej Ziemi. Razem postanawiają odnaleźć nowy dom, poznać mieszkańców planety, a także stanąć do walki przed złym Mumm-Rą.

Spis odcinków

Seria 1 (2020) 

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2020